Wittelsbacherturm ist der Name folgender Bauwerke:

 Wittelsbacher Turm (Bad Kissingen), Aussichtsturm auf dem Scheinberg
 Wittelsbacherturm, Teil der Burg Trausnitz in Landshut